А́лваріш () — португальське та галісійське прізвище, патронім, утворений від чоловічого імені А́лвару (дослівно — син А́лвару). Також розповсюджене в португаломовних країнах Африки та Латинської Америки.

 Нуну А́лваріш Перейра (1360—1431) — португальський генерал і констебль Португалії
 Жуа́н А́лваріш (, ?– 1470 (1490)) — португальський монах-бенедиктинець, хроніст, перекладач.
 Педру А́лваріш Кабрал (бл 1467 р – бл 1520) — португальський мореплавець і дослідник, першовідкривач Бразилії
 Гонсалу А́лваріш (; ??—1524) — португальський дослідник Доби великих географічних відкриттів
 Жоржі А́лваріш (помер 1521) — португальський дослідник
 Франсішку А́лваріш (1465—1541) — португальський місіонер і дослідник
 Жуан А́лваріш Фагундіш (діяв у 1521) — португальський дослідник
 Мануел А́лваріш (порт. Manuel Álvares; 1526—1572) — португальський єзуїт, письменник гуманіст, вчений мовознавець
 Мара А́лваріш (нар. 1948) — бразильська художниця
 Грасіела Алваріш Перейра де Мелу (порт. Graziela Álvares Pereira de Melo 1929—1998) — португальська аристократка, графіня

Див. також 

 Альварес — іспанський варіант цього прізвища

Посилання 

Патронімічні прізвища
Португальські прізвища